Elena Sokolova – atleta russa
 Ljubov' Sokolova – dirigente sportiva ed ex pallavolista russa
 Natal'ja Sokolova – ex biatleta e fondista russa naturalizzata bielorussa
 Vera Sokolova – marciatrice russa

Pagine correlate
 Sokolov